Mielęcin  ist der Name mehrerer Dörfer in Polen:
 Mielęcin (Wałcz) (dt.: Mellentin) im Powiat Wałecki (ehemals Kreis Deutsch Krone), Woiwodschaft Westpommern
 Mielęcin (Krzęcin) (dt.: Marienhof), Ortsteil der Gemeinde Krzęcin im Powiat Choszczeński, Woiwodschaft Westpommern
 Mielęcin (Pyrzyce) (dt.: Mellentin) im Powiat Pyrzycki, Woiwodschaft Westpommern
 Mielęcin (Żarów) (dt.: Pfaffendorf), Ortsteil der Gemeinde Żarów im Powiat Świdnicki, Niederschlesien